Gorowa, Gorwa oder Gorwaa bezeichnet
 Gorowa (Sprache), eine Sprache in Tansania
 Gorowa (Volk), eine ethnische Gruppe in Tansania.